Solsidan steht für:

 Solsidan (Ekerö), eine Ortschaft in der Gemeinde Ekerö, Provinz Stockholm, Schweden
 Solsidan (Saltsjöbaden), ein Viertel in Saltsjöbaden, Provinz Stockholm, Schweden
 Solsidan (Fernsehserie), eine schwedische Comedy-Fernsehserie